Фра́нция может означать:

Топонимика 
 Франция () — страна в Западной Европе с территориями в Северной и Южной Америке, Вест-Индии, Индийском и Тихом океане и в Антарктиде.
 Метрополия Франции () — европейская часть Франции.
 Заморские владения Франции () — ряд территорий, принадлежащих Франции, но удалённых от её основной европейской территории.
 Иль-де-Франс () — регион на севере центральной части Франции.
 Большая Франция и Малая Франция — местность на севере Волгограда, известная также как посёлок Металлургов в составе Краснооктябрьского района.

Плавающие средства 
 SS France (1961) — французский круизный лайнер, спущенный на воду в 1960 году. В 1970-е годы продан Норвегии и переименован в «Norway».
 Франция (пароход) — последний во Франции колёсный пароход (спущен на воду в 1909, прослужил до 1971 года).
 SS France (1912) — французский океанский лайнер, спущенный на воду в 1910 году, прослужил Френч Лайн до 1935 года.

Прочее 
 «Франция» — французский дирижабль.
 Франция (команда А1) — команда, представляющая Францию в международной серии кольцевых автогонок «А1 Гран-при».
 Франция (фильм) — фильм 2009 года.
 (862) Франция — астероид.

См. также